Cipressa (gemeente), gemeente in de italiaanse regio Ligurië.
Cipressa (beklimming), beklimming in de wielerronde Milaan–San Remo.